Pierwszy rząd lorda Derby – urzędujący w roku 1852
 Drugi rząd lorda Derby – urzędujący w latach 1858–1859
 Trzeci rząd lorda Derby – urzędujący w latach 1866–1868